Кауаї О́стрів Ка́уаї ( Kauai), четвертий за розміром і найстарший з основних острів Гавайського архіпелагу.
 Кауаї (округ, Гаваї) Округ Кауаї (Kauai County) - округ (графство) у штаті Гаваї , США .